Welcome Reality — дебютный студийный альбом британской дабстеп группы Nero, выпущен в Ирландии 12 августа 2011 года и в остальном мире 15 августа на лейбле группы Chase & Status MTA Records.

Синглы 
 «Innocence» - первый сингл с альбома, выпущен 26 апреля 2010 года. Достиг 167 места в UK Singles Chart.
 «Me & You» - второй сингл с альбома, выпущен 2 января 2011 года. Занял 11 место в UK Singles Chart.
 «Guilt» - третий сингл с альбома, был выпущен 24 апреля 2011 года. Достиг 8 места в UK Singles Chart.
 «Promises» - четвёртый сингл с альбома, выпущен 5 августа 2011 года. Вошёл в UK Singles Chart под номером 1.
"Crush on You (при участии The Jets)" - пятый сингл с альбома, выпущен 13 октября 2011 года. Достиг в UK Singles Chart 32 места.
"Reaching Out" (при участии Daryl Hall & Kano) - шестой сингл с альбома, вышел 16 декабря 2011 года. Смог достичь лишь 92 места в UK Singles Chart.
"Must Be the Feeling" (при участии Carmen) - седьмой сингл с альбома. Вышел 27 февраля 2012 года.

Реакция критики

Музыкальная пресса неоднозначно отнеслась к Welcome Reality , на агрегаторе рецензий Metacritic у альбома - 67%.

Список композиций

Примечание 
 «Crush» ремикс The Jets' 1985 сингла «Crush on You».
 "Must Be The Feeling" ремикс Carmen's 1984 сингла "Time To Move".
 "Reaching Out" ремикс Hall & Oates' 1984 сингла "Out Of Touch".
 "Angst", бонус трек включенный в deluxe версию альбома, ремикс Justice трека "Stress" 2007 с их альбома †.

Чарты

История релиза

Примечания 

Дебютные альбомы 2011 года
Альбомы Mercury Records
Альбомы Nero
Альбомы 2011 года